Cacimbense – abitanti di Cacimba de Areia
Cacimbense – abitanti di Cacimbas
Cacimbense – abitanti di Cacimbinhas